ICA может означать:
Independent component analysis
 Intel Communication Alliance
 Independent Computing Architecture
 ICA AG — германская компания, производитель фотоаппаратов и кинопроекторов.
 Международный кооперативный альянс (International Co-operative Alliance) — неправительственная международная организация, объединяющая национальные, региональные союзы и федерации кооперативов.